

Sigle 

Le sigle ou acronyme ISIL peut signifier :
 Institut supérieur industriel liégeois (Haute école de la province de Liège, en Belgique) ;
 International standard identifier for libraries and related organisations (« Identifiant international normalisé pour les bibliothèques et les organismes apparentés »), une norme internationale ;
 Islamic State of Iraq and the Levant (« État islamique en Irak et au Levant »), nom anglais de l'État islamique.

Sciences et techniques 
 Isil est un cratère d'impact sur Mars.

Culture et société 
 Isil est un personnage du monde créé par Tolkien, présent dans Le Silmarillion (voir Ainur#Tilion).

Toponyme 

 Isil, un village de la commune d'Alt Àneu, dans la comarque de Pallars Sobirà (Catalogne, Espagne) ;
 la rivière Isil, qui coule dans la région Marrakech-Safi et forme la délimitation orientale de la médina de Marrakech et du quartier de Sidi Youssef Ben Ali, au Maroc.

Pseudonyme 

 Upiak Isil (1986-),  chanteuse pop indonésienne.